Влади́мир Миха́йлович Каде́нко (род. 29 июля 1953, Киев) — советский и украинский поэт, автор песен, бард, филолог, писатель, переводчик. Член редколлегии журнала «Радуга», член жюри различных песенных конкурсов. Член Ассоциации русских писателей Украины (1999).

Биография 
С 1969 года начал писать песни на собственные стихи.

В 1981 году окончил Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко по факультету филологии. Затем работал на Киевской детской турстанции инструктором-методистом детского туризма.

В 1986 году принял участие в поездках с концертами по Чернобыльской зоне.

Участник туристических походов по Восточным Саянам, Дальнему Востоку, Уралу, Памиру, Кавказу.

Отличия 
 Лауреат премии Фонда Союза Писателей Украины «Литературная сокровищница» («Літературна скарбниця»; поэзия; 1992 год);
 Лауреат литературного конкурса «Высота» 2000 г.
 Лауреат Международной литературной премии имени Великого князя Юрия Долгорукого (в составе Киевского «Клуба на Московской площади»);
 Диплом и медаль с изображением основателя Москвы (2005).

Дискография 
 «Владимирская горка» (1996 г.);
 «Парус» (2000 г.);
 «Обещанье Рождества» (2000 г.);
 «Фитотерапия» (2000 г.);
 «Книга странствий»;
 «Обещание рождества» (студия «Восточный ветер», г. Москва, звукорежиссёр Александр Ефимов).

Книги 
 Сборник стихов «Движение планет. Благовест» (Киев, 1993 г.)
 «Христианские требования в политике» («Дух и литера», Киев, 1998 г.)
 «Прогулка императора» («Вита Нова», Санкт-Петербург, 2007 г.)

Переводы 
 Перевод книги Пьера Грипари «Парижские сказки» («Дух и литера», Киев, 2000 г.)
 Перевод книги эссе Жоржа Нива («Дух и литера», Киев, 2001 г.)
 Перевод книги «Безжальный смолоскип» («Янтра», Донецк, 2001 г.)
 Перевод комедий Жоржа Фейдо «Блоха в ухе» и «Слабительное для малыша», поставленных в театре русской драмы им. Леси Украинки
 Перевод комедий «Заложники» и «Камасутра с легкими травмами», поставленных в Киевском театре на Печерске.

Другие публикации 
 Едвабне
 Поэма-трактат «Волшебная сила»

Примечания

Ссылки 
 Владимир Михайлович Каденко на Киевском календаре
 Владимир Михайлович Каденко на Барды.ру

Писатели Украины
Украинские поэты
Выпускники филологического факультета Киевского университета